Peel může být:

 Peel (Ontario) – region v Kanadě
 Peel (přítok Mackenzie) – řeka v Kanadě
 Peel (Západní Austrálie) – region v Austrálii
 Peel (Nizozemsko) – region v Nizozemsku
 Peel (stanice metra v Montréalu) – stanice metra v Montréalu
 Peel (Man) – město na ostrově Man
 Peel (příjmení)
 Peel P50 – tříkolový automobil
 Peelova komise – vyšetřovací komise násilí v Palestině roku 1936
 Peeling – kosmetický zákrok

Externí odkazy